Кубок короля Саудовской Аравии по футболу 2021/2022 — 47-й сезон кубка Саудовской Аравии по футболу. Он начался 20 декабря 2021 года и закончился 19 мая 2022 года. Первый титул оформил «Аль-Фейха», обыгравший в финале столичный «Аль-Хиляль». 

Действующим обладателем был  «Аль-Фейсали», однако он выбыл сразу в первом же раунде.

Команды 
В турнире приняли участие 16 команд из высшей лиги страны.

Турнирная сетка 

Примечания:     H: Хозяева, A: Гости

Source: SAFF

Результаты

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Победитель

Ссылки 
Кубок Саудовской Аравии 2021/22, Goalzz.com
Кубок короля, saff.com.sa

Примечания 

Кубки по странам
Футбольные соревнования в Саудовской Аравии